Okręty US Navy o nazwie USS  "Vermillion", pochodzącej od zatoki położonej w Zatoce Meksykańskiej w pobliżu wybrzeży Luizjany:

Pierwszy "Vermillion" (ACV-52/CVE-52) był pomocniczym lotniskowcem typu Prince William, który został przyznany Wielkiej Brytanii 23 czerwca 1943. W 1944 wszedł do służby w Royal Navy jako HMS "Smiter" (D55)
Drugi "Vermilion" (AKA-107) (z jedną literą L) był okrętem transportowym zbudowanym w 1944 i będącym w służbie do 1971.
Trzeci "Vermillion Bay" (CVE-108) był lotniskowcem eskortowym typu  Commencement Bay, który został przemianowany na "Kula Gulf" 6 listopada 1943, zanim położono stępkę okrętu.

Często popełniane są błędy w nazwach tych okrętów ponieważ "Vermillion" jest często wymawiane jak "Vermilion" (z jednym L)
Vermillion